Cazalis ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Cazalis (Gironde) im Département Gironde
 Cazalis (Landes) im Département Landes

Cazalis ist der Familienname von
 Anne-Marie Cazalis, französische Schriftstellerin
 Henri Cazalis (1840–1909), französischer Schriftsteller, Mediziner und Orientalist
Siehe auch
 Casalis